Барышово — топоним в России:
 Барышово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Барышово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Барышово — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Барышово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.